Бајрон има више значења:
 Бајрон
 Бајрон (Калифорнија)
 Бајрон (Џорџија)
 Бајрон (Илиноис)
 Бајрон (Вајоминг)
 Бајрон (Минесота)
 Бајрон (Мичиген)
 Бајрон (Небраска)
 Бајрон (Оклахома)